Partit Social-Revolucionari, partit polític històric de Rússia
 Partit Socialista Revolucionari (Portugal), partit polític històric de Portugal
 Partit Socialista Revolucionari (França), partit polític històric de França
 Partit Socialista Romanès, partit polític de Romania
 Partit Social Regionalista (Unió Institucional), partit polític espanyol
 República Socialista Soviètica de Letònia (del nom en letó Latvijas Padomju Sociālistiskā Republika), nom de Letònia al si de la Unió Soviètica
 PSR també és l'acrònim usat per anomenar els púlsars